El Dibamóvil es un proyecto de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile compuesto por un vehículo que integra servicios de biblioteca, exposiciones itinerantes y material audiovisual para localidades apartadas de las regiones de Coquimbo (IV), Metropolitana y de la región del Maule (VII) con oficina en la ciudad de Talca.

El Dibamóvil recorre comunas y localidades donde no hay presencia permanente de la Dibam; esto es en lugares remotos con altos índices de ruralidad y en donde los habitantes no tienen la posibilidad de disfrutar de servicios culturales de fácil acceso.

En la región del Maule el Proyecto Dibamóvil tiene un itinerario mensual y visita 13 localidades de la Región del Maule en el año 2008. Posee 2 funcionarios en terreno, Hernán Gallardo y Alan Rebolledo, los que llegan a las localidades a prestar los libros que transporta. Además, tiene una funcionaria en oficina, Estrella Cáceres. Los usuarios pueden inscribirse con documentos de identidad y domicilio, en forma totalmente gratuita. De esta manera cada persona que pide un libro, puede devolverlo en la próxima visita a la localidad que se realiza cada un mes.

También existe un Dibamóvil en la IV Región de Coquimbo, a cargo del Museo del Limarí, bajo la dirección de Daniela Serani. Su función y servicios son similares a los de la Región del Maule.

Enlaces externos  
 
 

Bibliotecas de Chile